Fuglsang ist der Name folgender Personen:

 Christian Fuglsang (1857–1936), deutscher Brauereibesitzer
 Frederik Fuglsang (1887–1954), dänischer Kameramann
 Fritz Fuglsang (1897–1961), deutsch-dänischer Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 Hans Fuglsang (1889–1917), dänischer Maler und Radierer
 Ilse Fuglsang-Visconti (1895–1988), deutsch-dänische Komponistin 
 Jakob Fuglsang (* 1985), dänischer Radrennfahrer
 Jette Fuglsang (1978–2009), dänische Radsportlerin
 Niels Fuglsang (* 1985), dänischer Politiker, MdEP
 Sören Christian Fuglsang (1815–1904)
 Sophus Fuglsang (1854–1931), dänischer Malzfabrikant

Fuglsang steht für:
 Fuglsang Kunstmuseum, dänisches Museum für Bildende Kunst
 Fuglsang (Brauerei), dänische Bierbrauerei
 Fuglsang (Familie), Familie aus Hadersleben
 Fuglsang, dänischer Name des Flensburger Stadtbezirks Vogelsang
 Fuglsang (Toreby Sogn), dänischer Ort im Osten von Lolland